Джеймс Эдуард Престон Маддок (; 28 мая 1843 — 23 января 1934) — британский писатель, журналист, путешественник, автор детективных и фантастических сочинений.

Третий сын в семье капитана из Саутгемптона. С юных лет много путешествовал, работал журналистом в США, Австралии и Китае. В 1870 г. начал сочинять романы с продолжением для различных английских газет. Престон Маддок был весьма плодовитым автором: ему принадлежит 37 романов и около 300 рассказов. Наибольшей популярностью пользовалась серия детективных сочинений, объединённых фигурой главного героя — полицейского из Глазго Дика Донована; популярность эта была столь велика, что многие произведения Маддока выходили в свет прямо под именем Дик Донован. Среди главных героев других романов Престона Маддока — в частности, агент русской тайной полиции Михаил Даневич.

Помимо детективов, Престон Маддок писал романы ужасов и фантастические романы, из которых особую известность принёс ему роман «Город без солнца» (; 1905): канадский землепроходец Том Крейтон спустя десятилетие после выхода романа назвал в честь его главного героя, Джозайи Флинтаббати Флонатина, обнаруженное им месторождение меди — Флин-Флон, а в дальнейшем это имя унаследовал возникший вокруг месторождения город.

Ссылки 
 Список книг Маддока о Дике Доноване  
 J.E. Preston Muddock. The Sunless City : Полный текст романа

Литература 
 Bruce Durie. Dick Donovan: The Glasgow Detective. — Mercat Press, 2005. — 224 p.

Писатели Великобритании
Английские писатели
Родившиеся 28 мая
Родившиеся в 1843 году
Умершие 23 января
Умершие в 1934 году
Персоналии по алфавиту